Suihua (forenklet kinesisk: 绥化; traditionel kinesisk: 綏化; pinyin: Suíhuà) er en by på præfekturniveau i provinsen Heilongjiang i det nordlige Kina. det har en befolkning på 5,8 millioner mennesker (2007) og et areal på 35.211 km2

Administrative enheder 
Suihua bypræfektur har jurisdiktion over et distrikt (区 qū), 3 byamter (市 shì) og 6 amter (县 xiàn).

Bypræfekturer i Heilongjiang